Safariland bezeichnet:
 Safariland Stukenbrock im Kreis Gütersloh
 Safariland bei Groß-Gerau, siehe Wallerstädten #Safariland